Sóma může znamenat:
 sóma - posvátný rostlinný opojný nápoj, který byl užíván ve védském náboženství
 Sóma - bůh posvátného nápoje a jeho personifikace
 V řečtině (σωμα) živé nebo i mrtvé lidské tělo.
 V lékařství tělo v protikladu k duši.
 Ve fyziologii tělo kromě zárodečných buněk (germen).
 soma (neuron)
 Metaforicky celek, "jedno tělo".

Soma může znamenat:
 sóma – fiktivní psychoaktivní látka používaný postavami v románu Konec civilizace pro navození pocitů štěstí či potlačení všech pocitů nepříjemných
 Soma (jednotka) – stará jednotka objemu používaná v Itálii.
 SOMA – Samoorganizující se migrační algoritmus používaný v evolučních algoritmech.
 Soma (společnost) – společnost vyrábějící v Lanškrouně tiskařskou techniku
 Soma (Turecko) – město v Turecku
 Soma (kryptoměna)

Odvozená slova 
 Somatický znamená v lékařství tělesný, například "somatický příznak" na rozdíl od psychického.

Externí odkazy